Per Lombardini si può intendere:

Persone
Antonio Luigi Lombardini – politico italiano
Jacopo Lombardini partigiano
Luigi Lombardini magistrato
Massimo Lombardini calciatore
Siro Lombardini economista
Tommaso Lombardini politico
Umberto Lombardini calciatore

Aziende 
Lombardini Group – azienda motoristica di Reggio Emilia
Gruppo Lombardini – centrale d'acquisto della grande distribuzione organizzata in Italia
Raviolificio Lombardini – azienda specializzata nella produzione di pasta all'uovo ripiena